Camille Nys, Belgisch oud-voetballer
 Erik Nys, Belgisch atleet
 Herman Nys, Belgisch hoogleraar 
 Jef Nys, Belgisch striptekenaar
 Patrick Nys, Belgisch oud-voetballer
 Pieter Nys, Belgisch voetballer van Sparta Rotterdam
 Sven Nys, Belgisch veldrijder